Serga (Perm), plaats in de Russische kraj Perm
 Serga (oblast Moermansk), een rivier in de Russische oblast Moermansk
 Serga (oblast Sverdlovsk), een rivier in de Russische oblast Sverdlovsk
 Serga (Estland), een plaats in de Estlandse provincie Setomaa